Panina este un subtrib de maimuțe din tribul Hominini, familia Hominidae. El conține genurile:

 Pan 
 Sahelanthropus † ?
 Orrorin † ?
 Ouranopithecus † ?

Din subtribul Panina face parte un singur gen de animale extante, Pan, care e divizat în două specii de cimpanzei: 
 Pan troglodytes sau cimpanzeu comun
 Pan paniscus sau bonobo (cimpanzeu pigmeu)

Cladograma

Bibliografie

Legături externe

Hominoidea